Kenan i Kel (ang. Kenan & Kel, 1996-2000) – amerykański serial komediowy emitowany niegdyś w Polsce na kanale Fantastic.

Odcinki 
Premiery w Polsce:
 Fantastic:
 serie I-III – 1 listopada 1999 roku,

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale komediowe
Programy telewizji Nickelodeon
Seriale telewizyjne emitowane od 1996
Seriale telewizyjne zakończone w 2000